Tym – rzeka w Rosji, na Nizinie Zachodniosyberyjskiej
 Tym – rzeka w Rosji, na Sachalinie

Zobacz też 
 Stanisław Tym – polski aktor, reżyser i satyryk
 1TYM – zespół hip-hopowy
 Tong Yang Moolsan – marka południowokoreańskich ciągników rolniczych